Ада́м Гло́бус (, также Адам Глёбус; наст. имя и фамилия Влади́мир Вячесла́вович Ада́мчик, ; род. 29 сентября 1958) — советский и белорусский писатель, поэт, художник, издатель.

Биография 
Родился в г. Дзержинске Минской области в семье белорусского писателя Вячеслава Адамчика (). С 1959 года живёт в Минске. Окончил педагогическое отделение Минского художественного училища им. А. К. Глебова (1977), художественное отделение Белорусского театрально-художественного института (1983). Работал чертёжником, художником-реставратором, художником-оформителем, редактором журнала «Родник» (с 1987 года). Занимается издательской деятельностью (в издательстве «Сучасны літаратар»).

Жена — Елена Адамчик. Имеет двух детей и внука.

Общественная деятельность 
Член Союза писателей СССР (1988), Союза белорусских писателей (с 1989 года).

Творчество 
Первые публикации стихов — в 1981 году (еженедельник «Літаратура і мастацтва», журнал «Маладосць», «Квадрат» (1985). На русском языке вышли книги «Оборотни» (1991), «Demonokameron» (1993) и «Лирика BY» (2007), составленная из переводов поэзии, сделанных русскими поэтами Александром Ерёменко, Алексеем Парщиковым, Вячеславом Куприяновым, Дмитрием Мизгулиным, и лирической прозы, переведенной Святозаром Барченко и Алексеем Андреевым.

Библиография 
 «Парк» (1988)
 «Одиночество на стадионе» (1989)
 «Смерть — мужчина» (1992)
 «Перекрёсток» (1993)
 «Домовикомерон» (1994)
 «Только не говори моей маме» (1995)
 «Койданово» (1997)
 «Новый домовикомерон» (1998)
 «Post scriptum» (1999)
 «Тексты» (2000), сборник всех предыдущих книг
 «Браславская стигмата» (2001)
 «Тетради» (2003)
 «Дом». Роман (2005)
 «Современники» (2006)
 «Адам Глобус. Лирика BY». Издательство: Харвест, АСТ. 2007; ISBN 5-17-043391-3, ISBN 985-16-0753-3 (в русском переводе)
 «Convolutus: Лирика и проза.» — Минск: Сучасны літаратар, 2008. (Восемь книг, которые были изданы за последние восемь лет)
 «Play.By». Издательство Игоря Логвинова, 2009

Коллективные сборники 
 «Здешние» (1989), сборник 
 «Круглый год» (1996), сборник
 Современная белорусская проза (2003)

Дискография

Альбомы 
 «Песні» (Ковчег, 2003)

Литература

Ссылки 
 Страница в Livejournal 
 Адам Глобус читает свои произведения  

Выпускники Белорусской академии искусств
Писатели Белоруссии
Белорусские писатели
Поэты Белоруссии
Белорусские поэты
Писатели Белоруссии XXI века